Ore kan syfta på:

Personer
 Øystein Ore (1899–1969), norsk matematiker

Geografi

 Ore, East Sussex – en ort i Hastings, East Sussex, England
 River Ore – förgrening

Frankrike 

 Ore, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Nigeria 

 Ore River (vattendrag i Nigeria), 
 Ore (distriktshuvudort), Ondo,

Sverige 

 Ore socken – en socken i Dalarna
 Ore landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län 1863–1974
 Ore församling – en församling i Västerås stift 
 Ore kyrka – en kyrkobyggnad
 Ore distrikt – ett distrikt i Rättviks kommun och Dalarnas län 2016–

Robotskapade Frankrikeförgreningar

Robotskapade Nigeriaförgreningar